Гереш может означать:

 Гереш, Пётр Андреевич (1936—2003) — советский и российский геолог.
 Гереш — знак, похожий на апостроф, в иврите.